Avalliarsuk bezeichnet:
 Avalliarsuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Avalliarsuk (Insel, Qaanaaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland